Caricatore – nelle armi è il componente che contiene le cartucce
 Caricatore – dispositivo utilizzato per fornire energia; sinonimo di caricabatterie o alimentatore
 Caricatore – strumento da collegare ad un trattore agricolo per sollevare balle di fieno o altro